Чоромручей — ручей в России, протекает по территории Святозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелии. Длина ручья — 19 км.

Общие сведения 
Ручей берёт начало на высоте выше 210 м над уровнем моря и далее течёт преимущественно в южном направлении.

Чоромручей в общей сложности имеет шесть малых притоков суммарной длиной 7,5 км. Один из притоков, правый, вытекает из озера Чором, устья реки Лемай.

Впадает на высоте 104 м над уровнем моря в реку Тукшу, впадающую в реку Важинку, правый приток Свири.

В нижнем течении Чоромручей пересекает дорогу местного значения  («Подъезд к п. Верхние Важины»).

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100712202000012483.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Важинки
Реки Пряжинского района